Copa del Rey 2012/13 byl již 109. ročník jedné z nejtradičnějších fotbalových soutěží světa, Španělského královského poháru Copa del Rey. Této slavné soutěže se zúčastnilo celkem 83 týmů ze čtyř nejvyšších lig Španělska. Započata byla 29. srpna 2012 a finálový zápas byl odehrán 17. května 2013.

Nejprve byla odehrána tři předkola mezi týmy nižších soutěží a postupně se přidávaly týmy ze soutěží vyšších. Dvacet klubů působících v Primera División vyslalo své zástupce až do čtvrtého kola, kam měly zajištěný postup. Dva největší favorité vítěz minulého ročníku – FC Barcelona a předminulého ročníku – Real Madrid byli opět nalosováni do stejné polobiny pavouku, a tak se potkali už v semifinále. Souboj tentokrát vyzněl lépe pro Real Madrid, který se mohl radovat z finálové účasti.

Druhým finalistou se stal vítěz Evropské ligy UEFA a velký městský rival Realu – Atlético Madrid. Finálový zápas se odehrál na domácím stadionu Realu Estadio Santiago Bernabéu v Madridu 17. května 2013.

Do vedení poslal Real ve 14. minutě Cristiano Ronaldo, ale soupeř dokázal vyrovnat ve 35. minutě Costou. Velmi vyhecovaný duel, ve kterém bylo rozdáno 14 žlutých a 3 červené karty dospěl za stavu 1–1 do prodloužení. To už na lavičce Realu neseděl José Mourinho, který byl v 75. minutě vykázán. V 98. minutě poslal Atlético do vedení Miranda a spolu se svými spoluhráči už vedení uhlídali. Po vítězství 2–1 zvedli nad hlavu královský pohár Copa del Rey a získali týmu Atlético Madrid už 10. pohár v historii.

Týmy postupující z 3. předkola

Hlavní část soutěže

Pavouk soutěže

Finále soutěže

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Copa del Rey
 Supercopa de España 2013
 Primera División 2012/13

Externí odkazy 
 

2012
Fotbal v roce 2012
Fotbal v roce 2013
Sport ve Španělsku v roce 2012
Sport ve Španělsku v roce 2013